

Plaatsen 
 Canada
 Redwing (Saskatchewan), een plaats in de Canadese staat Saskatchewan
 Verenigde Staten
 Red Wing (Minnesota), een plaats in de Amerikaanse staat Minnesota
 Redwing (Kansas), een plaats in de Amerikaanse staat Kansas
 Red Wing crater, een plaats in de Amerikaanse staat North Dakota
Redwing (West Virginia), een plaats in de Amerikaanse staat West Virginia
 North Red Wing (Wisconsin), een plaats in de Amerikaanse staat Wisconsin

Sport 
 Detroit Red Wings, een Amerikaans ijshockeyteam uit Detroit, Michigan
 Rochester Red Wings, een Amerikaans honkbalteam uit Rochester, New York
 Adirondack Red Wings was een ijshockeyclub uit Glens Falls, New York
 Red Wings Airlines, een Russische luchtvaartmaatschappij

Overig 
 Redwing, Engelse naam voor de zangvogel koperwiek
 Red Wing (actrice) (1884-1974), artiestennaam van de Amerikaanse actrice Lillian St. Cyr
 Redwing (band), Amerikaanse band uit Sacramento, Californië
 Redwing (boek), een fantasy novel van Holly Bennett
 Red Wing (2013), een film met Bill Paxton